Neocentropogon és un gènere de peixos pertanyent a la família dels tetrarògids i a l'ordre dels escorpeniformes.

Hàbitat i distribució geogràfica 
Es troba a la conca Indo-Pacífica (la mar Roja, l'Àfrica Oriental -com ara, Moçambic, l'illa de la Reunió i, probablement també, les illes Seychelles-, Birmània -com ara, el golf de Martaban-, el mar de la Xina Meridional, Taiwan, Malàisia, Indonèsia, el mar de Banda, les illes Filipines, Austràlia -el Territori del Nord, Austràlia Occidental i Queensland- i Nova Caledònia) i al Pacífic nord-occidental (les prefectures de Kōchi i Kagoshima al Japó).

Cladograma

Referències

Bibliografia 
 Anònim, 1999. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu d'Història Natural de Londres. Londres, la Gran Bretanya.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del J. L. B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica. J. L. B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del Gulf Coast Research Laboratory (GCRL). The Gulf Coast Research Laboratory (GCRL), Ocean Springs, Mississipí, els Estats Units.
 Anònim, 2002. Base de dades de la col·lecció de peixos de l'American Museum of Natural History. American Museum of Natural History, Central Park West, NY 10024-5192, els Estats Units.
 
 Menon, A. G. K. i K. V. Rama Rao, 1971. Further notes on the fish types in the R.I.M.S. "Investigator" collections (1884-1926). Copeia 1971 (núm. 2): 343-344.
 Menon, A. G. K. i K. V. Rama-Rao, 1975. A catalogue of type-specimens of fishes described in the biological collections of R.I.M.S. "Investigator" during 1884-1926. Matsya, núm. 1: 31-48.
 Nijssen, H., L. van Tuijl i I. J. H. Isbrücker, 1982. A catalogue of the type-specimens of Recent fishes in the Institute of Taxonomic Zoology (Zoölogisch Museum), University of Amsterdam, els Països Baixos. Verslagen en Technische Gegevens, Instituut voor Taxonomische Zoöogie, Universiteit van Amsterdam, núm. 33: 1-173.
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan. 1028 pàgines.